Teognosto de Alexandria — teólogo de Alexandria do 
 Teognosto, o Gramático — escritor bizantino do 
 Teognosto de Quieve — metropolita de Quieve do